Широкая — топоним:

 Широкая (Весёлые горы) — гора на Урале.
 Широкая  (балка) — балка в Криворожском районе Днепропетровской области.

 Реки
 Широкая (приток Кальмиуса) — река в Донецкой области (Украина).
 Широкая (приток Разлива) — река в Калининградской области.
 Широкая (приток Камчатки) — река на Камчатке.
 Широкая (приток Абашевы) — река в Кемеровской области.
 Широкая (приток Нижней Терси) — река в Кемеровской области.
 Широкая (приток Ягылъяха) — река в Томской области.

 Населённые пункты
 Широкая — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Широкая — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Широкая — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Широкая — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Широкая — посёлок сельского типа в Слюдянском районе Иркутской области.